Matoaka ist der eigentliche Name
 Pocahontas’ (* um 1595), Indianerhäuptlingstochter im Mittelpunkt des Geschichtsmythos der weißen Siedler und Namensgeberin folgender

Orte:
 Matoaka (Florida)
 Matoaka (Oklahoma)
 Matoaka (West Virginia)